

Architettura 
 Cabane de Moiry – rifugio alpino situato nel comune svizzero di Anniviers

Geografia

Francia 
 Moiry – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)

Svizzera 
 Lago di Moiry – lago artificiale ad Anniviers, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)
 Moiry – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)